Il doppio del torneo di tennis Lafayette Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Marty Riessen e Sherwood Stewart che hanno battuto in finale Victor Amaya e Eric Friedler 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (campioni)
Assente

 Victor Amaya /  Eric Friedler (finale)
 Kevin Curren /  David Schneider (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Lafayette Open 1979